Municipio de Montville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montville (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Montville (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.
 Municipio de Montville (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.